Колонија Сан Кристобал има више значења:

 Колонија Сан Кристобал, Ел Колорадо (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Сан Кристобал (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику